De naam Lycophron (Gr.: Λυκόϕρων / Lykophron) kan verwijzen naar verschillende historische en mythologische figuren uit de Klassieke Oudheid, onder meer: 
 Lycophron van Pherae, Griekse staatsman en militair.
 Lycophron II van Pherae, neef van Lycophron van Pherae's opvolger Jason van Pherae
 Lycophron van Chalcis, Alexandrijnse dichter en filoloog.
 Lycophron de Sofist, een Griekse sofistisch filosoof uit de 4e eeuw, enkel bekend van vermeldingen door Aristoteles.